Музична скринька — музичний пристрій, механічний музичний автомат.

Інші значення 
 «Музична скринька» — американська кінокомедія 1932 року.
 «Музична скринька» — американський фільм-драма 1989 року.